Марк Хебден (; род. 15 февраля 1958, Лестер) — английский шахматист, гроссмейстер (1992).

Карьера 
Хебден является чемпионом Великобритании по игре в быстрые шахматы 1990, 1994, 2001, 2005, 2009, 2013 и 2015 годов.

В составе сборной Англии являлся участником двух шахматных Олимпиад — 1998 и 2004 годов и трёх командных чемпионатов Европы (1983, 1989 и 2007).

Поделил первое место на открытом турнире Каппель-ла-Гранд в 1989, 1990, 1995 и 1997 годах. В 2001 году поделил первое место с Янником Пеллетье, Тамазом Гелашвили и Владимиром Тукмаковым на 9-ом открытом турнире Нойшатель. В 2009/10 поделил первое и четвёртое места с Андреем Истрэцеску, Роменом Эдуаром и Дэвидом Хауэллом на турнире в Гастингсе.

На открытом чемпионате Ирландии в 2007 году поделил первое место, обыграв в последнем раунде Брайана Келли.

Хебден является регулярным участником 4NCL, британской шахматной премьер-лиги. Он выступал за такие шахматные клубы, как Barbican Chess Club, Slough, Midland Monarchs и Guildford A&DC. В 2013 году он выиграл индивидуальный чемпионат 4NCL, проходивший в Дэйвентри. Он также играет в Любительской лиге Лестершира за шахматный клуб Браунстоун и за Шахматный Интернет Клуб (ICC) (коммерческий сайт, который посещают многие титулованные игроки) под ником "mhebden".

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Англии